Дзеканови́це () — названия населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Дзекановице (Великопольское воеводство) — село в Гнезненском повяте Великопольского воеводства;
 Дзекановице (Краковский повят) — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Дзекановице (Мысленицкий повят) — село в Мысленицком повяте Малопольского воеводства;
 Дзекановице (Свентокшиское воеводство) — село в Пиньчувском повяте Свентокшиского воеводства;

Другое 
 Дзекановице (Краков) — район в Кракове.